Zkratka AFC může mít různé významy:
 Aberdeen FC – skotský fotbalový klub
 Arsenal FC – anglický fotbalový klub
 Asian Football Confederation – asijská fotbalová federace
 Australian Flying Corps – vojenské letectvo armády Austrálie existující v době první světové války
 Air Force Cross – vojenské vyznamenání udělované letectvy více anglickojazyčných zemí